Американская федерация труда (значения):

 Американская федерация труда — одна из крупнейших профсоюзных организаций США, существовавшая в 1881—1955 годах
 Американская федерация труда — Конгресс производственных профсоюзов — крупнейшее в США объединение профсоюзов, объединяющее 56 национальных и международных профсоюзов